Kalinowka () (ukrainische Entsprechung: Kalyniwka/Калинівка) ist ein russischer Ortsname:
 Kalinowka (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Rodmannshöfen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Kalinowka (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (Aulowönen, 1938–1946 Aulenbach (Ostpr.) im Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Kalinowka (Chomutowka), Dorf im Rajon Chomutowka, Oblast Kursk
 Kalinowka (Artjuchowka), Weiler im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk
 Kalinowka (Tim), Dorf im Rajon Tim, Oblast Kursk
 Kalinowka (Schelesnogorsk), Dorf im Rajon Schelesnogorsk, Oblast Kursk
 Kalinowka (Moskau), Dorf im Rajon Lenin, Oblast Moskau
 Kalinowka (Sudost), ein rechtsseitiger Zufluss der Sudost, im Einzugsgebiet der Desna, Russland